Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1953 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maureen Connolly je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Maureen Connolly (prvakinja)
  Doris Hart (finale)
  Shirley Fry (polfinale)
  Louise Brough (polfinale)
  Margaret Osborne duPont (četrtfinale)
  Althea Gibson (četrtfinale)
  Helen Perez (četrtfinale)
  Babara Lewis (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1953